Вайфар (, умер ) — герцог Аквитании (748—768), наследовал своему отцу Гунальду I.

Биография 
В 760 году Пипин Короткий потребовал у Вайфара, чтобы он возвратил франкским церквам их имения, находившиеся в Аквитании, выплатил вергельд за кровь готов, которых он, незадолго до этого, незаконно убил, и выдал тех франков, которые бежали к нему. Вайфар отказался выполнить эти условия, и Пипин начал против него войну. Франки перешли через Луару и продвинулись до Клермона. Вайфар, чтобы оттянуть время, объявил, что согласен исполнить требования Пипина и, в подтверждение своих слов, даже выдал двух знатнейших вельмож в заложники.

Но после этого Вайфар, в союзе с графом Буржа Унибертом и графом Оверни Бладином, снова начал наступление и опустошили окрестности Шалон-сюр-Сона и Отёна. Они сожгли даже королевскую виллу Майлли (Mailly), которая находилась на территории современного департамента Сона и Луара. Затем, нагруженные добычей, пошли домой. В 761 году Пипин мобилизовал свою армию, особо позаботившись о кавалерии. Она заняла к тому времени настолько важное место в организации вооружённых сил, что с этого года пришлось заменить мартовские сроки мобилизации («мартовские поля»), унаследованные от античного Рима, где в армии преобладала пехота, на майские сроки («майские поля»), с целью лучшего обеспечения коней фуражом. Пипин повёл армию вверх по долине Луары в Труа, а оттуда, через Осер, к городу Невер, где пересёк Луару и подошёл к крепости Бурбон в округе Буржа. Крепость была плотно осаждена, а затем франки пошли на штурм и предали её огню. Найденные там люди Вайфара были взяты в плен. Пипин опустошил большую часть Аквитании, продвинулся со всей своей армией до Оверни, захватил Кантилу (близ Клермона), взял и сжёг крепость Клермон. Граф Бладин Овернский был взят в плен и закован в цепи. Некоторые города сдались победителю добровольно, и в особенности укрепления жителей Оверни, которые более других страдали от войны. Король же, уничтожив всё, что лежало вне укреплений, и дойдя до города Лиможа, возвратился домой. В этой экспедиции Пипина сопровождал его сын Карл.

Войны между Пипином и Вайфаром продолжались вплоть до 768 года, в конце концов вся Аквитания оказалась под контролем франков, а Вайфар 2 июня 768 года был убит своими приближёнными.

Примечания

Литература 
 Oman, Charles. The Dark Ages, 476–918. London: Rivingtons, 1914.
 Collins, Roger. The Basques. London: Blackwell Publishing, 1990.
 Collins, Roger. "The Vaccaei, the Vaceti, and the rise of Vasconia." Studia Historica VI. Salamanca, 1988. Reprinted in Roger Collins, Law, Culture and Regionalism in Early Medieval Spain. Variorum, 1992. ISBN 0-86078-308-1.
 
 Collins, Roger. Visigothic Spain, 409–711. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. ISBN 0-631-18185-7.

Герцоги Аквитании
Правители Европы VIII века
Родившиеся в VIII веке
Убитые политики